Жібекжоли́нський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Сайрамського району Туркестанської області Казахстану. Адміністративний центр — село Машат.

Населення — 5101 особа (2009; 4281 в 1999).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Сайрамського району